Gillet — бельгийский производитель автомобилей.

История 
Компания основана в 1994 году бывшим автогонщиком Тони Жилле, производит ультра-легкую модель (990 кг) — Vertigo. Модель собирается вручную и производится под заказ. Изначально модель комплектовалась четырёхцилиндровым 2-литровым двигателем Ford Cosworth, который затем сменили 3-литровый Alfa Romeo V6 и Ferrari/Maserati V8 объёмом 4,2 литра.

Модели

Ссылки 

Компании, основанные в 1994 году
Автомобилестроительные компании Бельгии